Mount Graham ist der Name folgender Berge:

 Mount Graham (Arizona) im Bundesstaat Arizona, Vereinigte Staaten
 Mount Graham (Neuseeland) in der Region West Coast, Neuseeland
 Mount Graham (Antarktika) im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch
 Graham Peak im Enderbyland, Antarktika